Intervence může označovat:
ekonomie
 Ekonomická intervence – zásah či zákrok ekonomické autority ve prospěch cílů, které preferuje v makroekonomickém měřítku
 Měnová intervence
 Relativní finanční intervence – zásah do finanční ekonomiky nadnárodních firem

sociologie
 Krizová intervence – služba pro pomoc sociálně slabým

medicína
 Terapeutický zákrok - například Psychoterapeutická intervence, Intervenční radiologie, Perkutánní koronární intervence

vojenství a mezinárodní bezpečnost
 Vojenská intervence – násilné vměšování jednoho státu do vnitřních záležitostí jiného státu
 Diplomatická intervence

právo
 Hlavní intervence – třetí osoba podá žalobu proti dosavadním stranám sporu
 Vedlejší intervence – třetí osoba vstoupí do již zahájeného soudního řízení jako tzv. vedlejší účastník

umění
 Výtvarná intervence – začlenění výtvarného díla do veřejného prostoru 
 Umělecká intervence – aktivní tvůrčí vstup jiného autora (autorů), který reaguje na aktuální výstavu nebo vybrané dílo

historie
 Francouzská intervence v Mexiku
 Vojenská intervence v Jemenu
 Vojenská intervence v Libyi
 Ruská vojenská intervence na Ukrajině (2014–současnost)
 Ruská vojenská intervence v Sýrii
 Sibiřská intervence – vojenská intervence USA, Japonců, Francouzů a Britů na konci první světové války v Rusku

epizoda televizního seriálu
 Intervence (Hvězdná brána: Hluboký vesmír)

Související články 
 Intervencionismus

Externí odkazy